Мари́на Ва́льтеровна Сана́я (7 января 1959 года, Москва, СССР — 6 октября 2016, Москва, Россия) — советская фигуристка, серебряный призёр чемпионата СССР 1973 года, участница чемпионатов мира 1972 и 1973 годов, участница Олимпийских игр 1972 года в женском одиночном катании. Дважды (1972 и 1974 годы) выигрывала Кубок СССР.

Биография 
Фигурным катанием начала заниматься с 6 лет. В 13 лет участвовала в Олимпиаде 1972 года, где заняла 18 место. Мастер спорта СССР. Окончила ГЦОЛИФК.

По окончании спортивной карьеры стала чиновником, впоследствии рефери и технический контролёр ИСУ. Была судьей чемпионатов ИСУ и Олимпийских зимних игр. Кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии РГАФК.

Скончалась в Москве  после продолжительной болезни 6 октября 2016 года.
Похоронена на Троекуровском кладбище.

Спортивные достижения

Семья 
Дочь футбольного вратаря тбилисского и московского «Динамо» Вальтера Саная.

Была замужем за Юрием Степиным. Сын — Владимир.

См. также 
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1972 — одиночное катание (женщины)
 Скандал в фигурном катании на зимних Олимпийских играх 2002

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте В.Соловьёва

Фигуристы СССР
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1972 года
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма
Похороненные на Троекуровском кладбище